Öxnäs kan syfta på:

 Öxnäs, Göteborgs kommun – en by i Säve socken, Göteborgs kommun
 Öxnäs, Färgelanda kommun – en  by och före detta järnbruk i Högsäters socken, Färgelanda kommun